Tuileries, eingedeutscht Tuilerien (von frz.  „Ziegelei“) steht für:

 Palais des Tuileries, ein früherer, 1871 abgebrannter Palast in Paris
 Jardin des Tuileries, ein Park in Paris
 Tuileries (Métro Paris), ist eine Station der Pariser Metro
Siehe auch:
 La Thuillerie
 La Tuilerie
 Tuilerie